CVL-22 steht für:
 USS Independence (CVL-22), ein US-amerikanischer leichter Flugzeugträger

CVL 22 steht für:
 HMCS Bonaventure (CVL 22), ein Flugzeugträger der Majestic-Klasse der kanadischen Marine

CVL22